Différents articles contiennent Blois dans leur titre :
 Blois, ville française, préfecture du département de Loir-et-Cher (région Centre-Val de Loire) ;
 également préfecture de l’arrondissement de Blois ;
 siège du diocèse de Blois ;
 abrite le château de Blois ;
 son club de football, Blois Foot 41 ;
 est desservie par la gare de Blois, à l’aboutissement de la ligne Villefranche-sur-Cher - Blois ;
 dont Blois-Vienne est le nom donné à la rive gauche ;
 fut la capitale du Royaume de Blois, puis du comté de Blois contrôlé par les comtes de Blois, fondateurs de la maison de Blois ;
 Blois-sur-Seille, commune française dans le département du Jura (région Bourgogne-Franche-Comté).

Patronyme 

 Thibaud  de Blois, ou le Tricheur (v.910 – v.975), premier comte de Blois (seconde création en 956) ;
 Adèle de Blois, ou d’Angleterre ou de Normandie (v.1067 – ), princesse anglaise (fille de Guillaume le Conquérant), régente de la principauté de Blois-Chartres, mère du comte Thibaut IV de Blois, du roi Étienne d'Angleterre et du prêtre Henri de Blois ;
 Pierre de Blois (en latin Petrus Blessensis) (v.1135 – v. 1203), diplomate et poète latin de la seconde moitié du  ;
 Guillaume de Blois (en latin Gulielmus Blesensis) (v.1130 – 1204), moine bénédictin et poète latin du Moyen Âge, frère de Pierre de Blois ;
 Guillaume de Blois (v.1135 – ), baron anglo-normand, comte de Boulogne, de Mortain et de Surrey, lord de Pevensey, Eye, Lancaster ;
 Henri de Blois (v.1096 ou v. 100 – 8 ou ), abbé de Glastonbury, évêque de Winchester, légat du pape en Angleterre, personnage important de la politique anglaise de son temps, frère d’Étienne d’Angleterre et fils de Adèle de Blois ;
 Jean-Marie Blois (1881 – 1946), missionnaire catholique français, évêque en Mandchourie ;
 Pierre Blois (1927 – 2018), gymnaste et enseignant d’éducation physique et sportive français.

Pseudonyme 
 Charles de Blois, aussi surnommé « Blois » (1319 – 1364), acteur notable de la guerre de Cent Ans, également duc de Bretagne ;
 Jacques Blois (1922 – 2010), écrivain français, auteur de roman d’aventures, de roman policier et de roman d’espionnage.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France